Объединённая Ара́бская Респу́блика:

 Объединённая Арабская Республика — объединённое государство Сирии и Египта, существовавшее с февраля 1958 года по сентябрь 1961 года.
 Объединённая Арабская Республика (1963) — федерация Египта, Сирии и Ирака.
 Объединённая Арабская Республика (1964—1966) — план союза между Египтом и Ираком.
 Объединённая Арабская Республика (1964—1967) — план союза между Египтом и Северным Йеменом.
 Объединённая Арабская Республика (1972) — план союза между Египтом, Сирией и Ираком.